Afrikamesterskabet i håndbold 2010 var det 19. Afrikamesterskab i håndbold for mandlige landshold. Mesterskabet blev afviklet i Cairo og Suez, Egypten i perioden 11. – 20. februar 2010.

Mændenes turnering havde deltagelse af 12 hold, som ud over den afrikanske mesterskabstitel, også spillede om tre ledige pladser ved VM 2011 i Sverige. Mesterskabet blev for ottende gang gennem tiden vundet af Tunesien, som i finalen besejrede de forsvarende mestre Egypten med 24-21. Bronzemedaljerne gik for anden gang i træk til Algeriet, som vandt 30-22 over den Demokratiske Republik Congo i bronzekampen.

Indledende runde 
De 12 hold spillede i tre grupper med fire hold, hvorfra de to bedste hold i hver gruppe gik videre til hovedrunden. De tre treere gik videre til placeringskampene om 7.- til 9.-pladsen, mens de tre firere måtte tage til takke med at spille videre om 10.- til 12.-pladsen.

Gruppe A 
Kampene blev spillet i Suez.

Gruppe B 
Kampene blev spillet i Cairo.

Gruppe C 
Kampene blev spillet i Cairo.

Hovedrunde 

I hovedrunden blev de to bedste hold fra hver gruppe i den indledende runde inddelt i to nye grupper med tre hold i hver. De to bedste hold fra hver gruppe gik videre til semifinalerne, mens de to treere gik videre til kampen om 5.-pladsen. Kampene i hovedrunden blev spillet i Cairo.

Gruppe I

Gruppe II

Semifinaler og finaler

Placeringskampe

Kamp om 5.-pladsen 

Kampen om 5.-pladsen stod mellem de to hold, der sluttede på tredjepladserne i de to hovedrundegrupper, og blev spillet i Cairo.

Gruppe 3 
Holdene der sluttede på 3.-pladserne i de indledende grupper, spillede i Suez om 7.- til 9.-pladsen.

Gruppe 4 

Holdene der sluttede på 4.-pladserne i de indledende grupper, spillede i Suez om 10.- til 12.-pladsen.

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
19th Africa Nations Handball Championship

Mænd 
CAN 2010 Egypte Programme Hommes/Men  
Handball World Archive – Men Handball Africa Championship 2010 Egypt 10-21.02 
GOALZZ.com – Mens African Championship 19 Handball in Egypt 

2010
Håndbold i 2010
Kairo
Suez
Håndbold i Egypten